Bellflower puede hacer referencia a:

Bellflower, ciudad de California, Estados Unidos.
Bellflower, villa de Illinois, Estados Unidos.
Bellflower, ciudad de Misuri, Estados Unidos.
Municipio de Bellflower, en Illinois, Estados Unidos.
Distrito Escolar Unificado de Bellflower, en Bellflower, California, Estados Unidos.
Los Conejitos Bellflower, serie animada de televisión.